Urquiza ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Calzada Urquiza (1930–2019), mexikanischer Botschafter und Gouverneur des Bundesstaates Querétaro
 Justo José de Urquiza (1801–1870), Mitglied der argentinischen Oligarchie und Präsident von Argentinien
 María Muñiz de Urquiza (* 1962), spanische Politikerin (PSOE), MdEP